Archaeobalanidae är en familj av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Archaeobalanidae i överfamiljen Balanoidea, ordningen Sessilia, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen långhalsar och havstulpaner, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Archaeobalanidae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Archaeobalanidae